Ekot kan syfta på:

 Ekot – Sveriges Radios nationella nyhetsredaktion, se Ekoredaktionen
 Ekot – någon av de nyhetssändningar som produceras av Ekoredaktionen, se Ekonyheter